Zygmuntowo peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Zygmuntowo, village de la gmina de Glinojeck  
 Zygmuntowo, village de la gmina d'Opinogóra Górna 
 Zygmuntowo, village du powiat de Wyszków 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zygmuntowo, village du powiat de Kościan
 Zygmuntowo, village du powiat de Nowy Tomyśl 
 Zygmuntowo, village du powiat de Rawicz
 Zygmuntowo, village de la gmina de Skulsk
 Zygmuntowo, village de la gmina de Wilczyn